Alternative socialiste est un groupe politique trotskyste de la province canadienne du Québec. Il est affilié au Comité pour une Internationale ouvrière.

Historique 
Il est formé en 2009 par d'anciens membres du Parti communiste du Québec d'André Parizeau sous le nom de Mouvement pour le Parti socialiste du Québec (MPSQ). En 2010, il s'est renommé afin d'éviter toute confusion sur son rôle et ses objectifs, notamment en raison de l'association dans l'esprit des gens avec le Parti socialiste de centre-gauche en France.

Question nationale du Québec 
Alternative socialiste soutient la souveraineté nationale du Québec. Cependant, le parti déclare qu'il ne considère pas l'indépendance comme une fin en soi et qu'il s'oppose à la souveraineté nationaliste promue par le Parti québécois. Au contraire, il soutient qu'un mouvement d'indépendance de gauche peut servir à mobiliser les travailleurs et à mettre en avant les questions de démocratie économique et de planification. Il travaille donc avec d'autres organisations de gauche pour promouvoir un programme pour un Québec anticapitaliste.

Notes et références

Articles connexes 
 , organisation sœur à l'extérieur du Québec

Liens externes 

 https://www.lesoleil.com/actualite/politique/la-droite-reclame-lindependance-financiere-a-quebec-417943194ab8edb1ccd19d81807df447
 https://www.exemplaire.com.ulaval.ca/international/la-crise-de-hong-kong-vue-du-quebec/
 https://www.ccmm-csn.qc.ca/wp-content/uploads/2017/07/unite-2015-09.pdf (page 9)
 http://lesaltercitoyens.com/alternative-socialiste/
 https://rqge.qc.ca/events/grande-manifestation-contre-la-haine-et-le-racisme/
 https://www.journaldemontreal.com/2014/09/10/st-roch-eloignons-nous-des-delires
 https://www.frapru.qc.ca/la-lutte-pour-15-de-lheure-le-choix-entre-vivre-et-survivre/
 https://www.lacsq.org/salle-de-presse/communique-de-presse/news/des-milliers-de-personnes-dans-la-rue-pour-reclamer-le-salaire-minimum-a-15-lheure/
 https://www.lanouvelle.net/2019/06/29/marche-pour-le-climat-pres-de-100-manifestants-dans-les-rues-du-centre-ville/
 https://www.journaldequebec.com/2011/04/14/la-messe-noire
 Alternative socialiste
 Site Internet d'Alternative Socialiste Internationale

Parti politique fondé en 2009
Parti politique au Québec
Organisation trotskiste